Staan, een positie waarbij een lichaam of object rechtop in stilstand is
Daarvan afgeleid:
Staande start, een type start bij (auto)races
Staande golf, een gofverschijnsel
Staandehouding, een handeling door een opsporingsambtenaar
 Staan (voltige), een turnoefening bij het paardrijden

Zie ook
contrapost, een manier van staan